Saxton ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Saxton (1919–2012), US-amerikanischer Schriftsteller und Historiker
 Ben Saxton (* 1988), kanadischer Beachvolleyballspieler
 Benjamin Saxton (* 1993), US-amerikanischer Skilangläufer
 Bill Saxton (* 1946), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
Byron Saxton (* 1981), US-amerikanischer Fernsehmoderator und ehemaliger Wrestler
 Camille Saxton (* 1991), kanadische Beachvolleyballspielerin
 Charles T. Saxton (1846–1903), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Jim Saxton (* 1943), US-amerikanischer Politiker
 Johnny Saxton (1930–2008), US-amerikanischer Boxer
 Joseph Saxton (1799–1873), US-amerikanischer Uhrmacher, Erfinder und Instrumentenbauer
 Josephine Saxton (* 1935), britische Schriftstellerin
 Robert Saxton (* 1953), britischer Komponist
 Rufus Saxton (1824–1908), US-amerikanischer General

Vorname:
 Saxton Pope (1875–1926), US-amerikanischer Bogenschütze

Saxton ist der Name folgender Orte

im Vereinigten Königreich:
 Saxton (North Yorkshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Saxton (Colorado)
 Saxton (Florida)
 Saxton (Kentucky)
 Saxton (Illinois)
 Saxton (Missouri)
 Saxton (New York)
 Saxton (Pennsylvania)
 Saxton Falls, New Jersey

Siehe auch:
 Saxton Ridge
 Saxtons River
 Sexton